"When the Ship Comes In" is a folk music song by Bob Dylan, released on his third album, The Times They Are a-Changin, in 1964.

 Contents 

 1Background and composition
 2Live performances
 3Cover versions
 4References
 5External links

 Background and composition[edit] 
Joan Baez states in the documentary film No Direction Home that the song was inspired by a hotel clerk who refused to allow Dylan a room due to his "unwashed" appearance (he was not famous outside of the folk movement at this time). The song then grew into a sprawling epic allegory about vanquishing the oppressive "powers that be". Another inspiration was the Bertolt Brecht/Kurt Weill song, "Pirate Jenny".

According to biographer Clinton Heylin, "When The Ship Comes In" was written in August 1963 "in a fit of pique, in a hotel room, after his unkempt appearance had led an impertinent hotel clerk to refuse him admission until his companion, Joan Baez, had vouched for his good character". Heylin speculates that "Jenny's Song" from Brecht and Weill's Threepenny Opera was also an inspiration: "As Pirate Jenny dreams of the destruction of all her enemies by a mysterious ship, so Dylan envisages the neophobes being swept aside in 'the hour when the ship comes in'." Dylan's former girlfriend Suze Rotolo recalls that her "interest in Brecht was certainly an influence on him. I was working for the Circle in the Square Theater and he came to listen all the time. He was very affected by the song that Lotte Lenya's known for, 'Pirate Jenny'."

 Live performances[edit] 
Shortly after Dylan wrote the song, he and Baez performed it together at the March on Washington on August 28, 1963, as heard on Dylan's Live 1962-1966: Rare Performances From The Copyright Collections album (2018). Dylan later performed the song at Carnegie Hall on October 26, 1963; this performance was included on The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home: The Soundtrack (2005).

Dylan performed the song during Live Aid on July 13, 1985, accompanied by Keith Richards and Ron Wood of the Rolling Stones.

 Cover versions[edit] 
Peter, Paul and Mary released "When the Ship Comes In" as a single in 1965. Billboard described this version as an "exciting rouser from the pen of Bob Dylan with an outstanding performance by the trio."

 References[edit] 

 ^ Jump up to:a b 
 ^ 
 ^ 
 ^'

External links[edit] 

 Lyrics on BobDylan.com

Categories: 

 Songs written by Bob Dylan
 Bob Dylan songs
 1964 songs
 Song recordings produced by Tom Wilson (record producer)
 The Pogues songs
 Peter, Paul and Mary songs
 1965 singles

Navigation menu 

 Not logged in
 Talk
 Contributions
 Create account
 Log in

 Article
 Talk

 Read
 Edit
 View history

 Main page
 Contents
 Current events
 Random article
 About Wikipedia
 Contact us
 Donate

Contribute 

 Help
 Learn to edit
 Community portal
 Recent changes
 Upload file

Tools 

 What links here
 Related changes
 Special pages
 Permanent link
 Page information
 Cite this page
 Wikidata item

Print/export 

 Printable version

Languages 

 Español
 Français

Edit links

 This page was last edited on 15 March 2021, at 20:33 (UTC).
 Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.